Điện Biên (provincie) - een provincie in Vietnam
Điện Biên Phủ (in het Vietnamees Thành Phố Điện Biên)- een stad in Vietnam
Điện Biên (Điện Biên) - een district in de provincie Điện Biên, Vietnam
Điện Biên (Hanoi) - een phường in Hanoi, Vietnam